0 династия (, ) — термин, принятый египтологами для выделения ряда правителей додинастического Египта (так называемый протодинастический период). Является не родственным, а хронологическим объединением фараонов около 3200—3090/3060 гг. до н. э., что соответствует фазам культуры Негада — IIIb1, IIIb2 и раннему IIIс1.

Фараоны этой группы («династии») царствовали в додинастических царствах — Верхнем, Нижнем или объединённом Египте и позиционируются как предшествующие представителям I династии. Термин «0 династия» не следует путать с «00 династией», которым, в свете последних открытий, некоторые исследователи начали обозначать ещё более раннюю группу фараонов — правителей отдельных мелких верхнеегипетских протогосударств.

Название  

Впервые термин «династия 0» был предложен английским археологом В. М. Флиндерсом Питри. Необычная нумерация связана с тем, что наукой были обнаружены следы деятельности фараонов, существовавших ранее I династии, а это противоречило традиционной периодизации. Фактически термин «династия 0» является искусственным, так как её правители объединены только временными рамками и могут быть не связаны ни родственно (кроме местных родовых линий), ни территориально — некоторые правили в разных государственных образованиях. 

В трудах различных египтологов термин «династия 0» может использоваться следующим образом: 1) для обозначения фараонов захороненных только в Абджу ( Абидос) на кладбище «B»; 2) всех египетских фараонов периода Негада III, включая 00 династию; 3) наиболее современное толкование — правители государственных образований на территории Древнего Египта в период между 00 династией и I династией.

Общее описание 
Многие выводы современных исследователей о деятельности представителей 0 династии являются гипотетическими, что связано с крайне немногочисленными археологическими находками. Предположительна и хронология правления этих фараонов, хотя её временная граница с I династией, в трудах ряда исследователей, почти не отличается. В. Кайзер, в работах 1957 и 1990 гг., считает финалом правления этих фараонов начальную часть периода Негада IIIc1, что соответствует у него около 3060 г. до н. э.; у С. Хендрикса, в работе 1996 г., это также фаза Негады IIIc1, однако начинающаяся немного позднее — около 3050 г. до н. э.. Согласно одной из последних версий хронологии додинастического периода — по Ф. Раффаэле в работе 2002 года — фараоны 0 династии правили с 3200 по 3090/3060 гг. до н. э. (Негада IIIb1, IIIb2 и ранняя IIIс1 — всего около 200 лет).

Правление фараонов 0 династии приходилось на процесс политического объединения всего Египта. Сейчас египтологам достоверно известно о существовании следующих «царств»: 1) верхнеегипетское «Иераконпольское», со столицей в Нехене (др.-греч. Иераконполь); 2) позднее, вероятно, власть перешла к правителям династии из Чени (др.-греч. Тинис); 3) параллельно, существовало царство в Нижнем Египте с центром Пер-Уаджит (др.-греч. Буто), впоследствии завоёванном Верхним Египтом.

Фараоны конфедерации Тиниса/Абидоса 
Одна из последних реконструкций имён и очерёдности правителей конфедерации с центром в Чени (др.-греч. Тинис) и/или Абджу (др.-греч. Абидос), представлена немецким египтологом . В своих предположениях он в основном опирался на интерпретацию граффити с колоссов бога Мина (Коптос), протоиероглифов с бирок из гробницы U-j (Умм эль-Кааб, Абидос) и «Ливийской» палетки (Libyan Palette, Абидос).

Примечания 
Комментарии

Источники

Ссылки 
 

0